Mřížka může být:
 malá mříž z nejrůznějších materiálů (dřevo, plast, …), viz též treláž
 pomocný malířský prostředek k zachycení perspektivy
 bodová mříž – matematický pojem v teorii grup a v geometrii
 krystalová mřížka (atomová mřížka) – množina určitých myšlených abstraktních bodů, pomocí nichž se popisuje struktura krystalu
 šifrovací mřížka – kryptografická pomůcka určená pro steganografii či transpoziční šifrování
 difrakční mřížka – série rovnoběžných štěrbin používaných pro ohyb vlnění
 mřížka – druh elektrody u vakuových elektronek
 mřížkově kódovaná modulace – modulační schéma, které umožňuje vysoce efektivní přenos informací kanálem s omezeným kmitočtovým pásmem
 mřížka (kostel) – mřížovitá konstrukce oddělující kněžiště od zbytku chrámové lodi…
 křížek (znak čísla) – jeden z názvů pro symbol #

Externí odkazy